Adiel Marzano ou Adiel Domingos dos Santos (19 de Dezembro de 1959, Governador Valadares, Minas Gerais) é um cantor, compositor e produtor fonográfico de música popular brasileira.

Discografia
Coração de peão
As 14 mais
Adiel Marzano - Volume 4

Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais